Tilly (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia 
 Tilly (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym 
 Tilly (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France

 Jacques Tilly – niemiecki karykaturzysta
 Jennifer Tilly – amerykańska aktorka filmowa i pokerzystka
 Johan von Tilly – wódz podczas wojny trzydziestoletniej